Андреїна Паньяні (; *, Рим — †, Рим) — італійська акторка.

Біографія 
Кар'єра у кіно тривала з 1931 по 1974 роки. Займалася переважно озвучуванням фільмів.

Фільмографія 
 Patatrac (1931)
 Acqua cheta (1933)
 Il presidente della Ba. Ce. Cre. Mi., (1933)
 La maestrina (1933)
 Quella vecchia canaglia (1934)
 Il serpente a sonagli (1935)
 L'orizzonte dipinto (1941)
 Apparizione (1943)
 Знедолені / I miserabili (1947)
 Il padrone sono me (1955)
 Domenica è sempre domenica (1958)
 I piaceri del sabato notte (1960)
 Le pillole di Ercole (1960)
 Gli attendenti (1961)
 Il giudizio universale (1961)
  Командир (Il comandante) — Франческа Каваллі
 I due vigili (1967)

Джерела 
 

Італійські акторки
Кіноактори XX століття
Уродженці Рима
Персоналії:Рим
Померли в Римі